Příjmení Zvoníček nosí více významných osobností:

 František Zvoníček (1891–1969) – československý politik
 Jan Zvoníček (1865–1926) – český vynálezce a vysokoškolský profesor
 Stanislav Zvoníček (1920–1982) – český filmový kritik a historik

Související články 
 Zvoník

Externí odkazy